Sillem ist der Familienname folgender Personen:

 August Sillem (1896–1980), deutscher Jurist und Richter
 Carl Sillem (1802–1876), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 Garlieb Sillem (Garlev Syllm; 1676–1732), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Helwig Sillem (1653–1714), deutscher Jurist und Politiker
 Henrik Sillem (1866–1907), niederländischer Sportschütze

 Joachim Sillem (1691–1737), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Helwig Sillem (1653–1717), deutscher Kaufmann und Politiker 
 Martin Garlieb Sillem (1769–1835), deutscher Kaufmann und Hamburger Bürgermeister

Siehe auch:
 Sillem’s Bazar, Einkaufspassage in Hamburg
 Sillem-Schneegimpel, Vogelart aus der Familie der Finken